Karl VIII. ist der Name folgender Herrscher:

* 1448–1457, 1464–1465, 1467–1470 Karl VIII. (Schweden), König von Schweden
 1483–1498 Karl VIII. (Frankreich), König von Frankreich